Jedenaście minut – powieść Paula Coelha wydana w 2003 roku
 11 minut – film Jerzego Skolimowskiego z 2015 roku